Шамов — фамилия. Известные носители:

 
 Шамов, Афзал Шигабутдинович (1901—1990) — татарский писатель, педагог, публицист и редактор, переводчик, журналист, военный корреспондент. Один из зачинателей татарской советской литературы.
 Шамов, Владимир Николаевич (1882—1962) — советский хирург.
 Шамов, Егор Валентинович (род. 1994) — российский футболист.
 Шамов, Ибрагим Ахмедханович (1930—2019) — доктор медицинских наук, лауреат Госпремии СССР.
 Шамов, Иван Валентинович (род. 1991) — российский баскетболист.
 Шамов, Михаил Михайлович (1912—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Шамов, Никита Дмитриевич — купец, основатель Зигазинского завода.
 Шамов, Юсуп Ахмедханович (1930—2014) — доктор медицинских наук.
 Шамов, Яков Филиппович (1833—1908) — казанский купец первой гильдии.



Топоним 
 Шамов — посёлок, Корсаковский район, Орловская область.